Список круглоротых и рыб, занесённых в Красную книгу Волгоградской области включает 2 вида миног и 9 видов и подвидов лучепёрых рыб.

Миноги (Petromyzontida)

Лучепёрые рыбы (Actinopterygii)

Примечания

Литература 
 
 

Списки видов, занесённых в Красную книгу Волгоградской области